Смакаево () — микрорайон города Ишимбая,

География 
Расположен в северо-восточной части Ишимбая, на побережье ручья Бузайгыра, впадающего в реку Тайрук.

Топоним 
Название дано по имени первопоселенца — Смакай (Исмакай) рода Азнай племени Юрматы. Исмакай- это уменьшительная форма имени Исмагил. Исмагил сын Сэмэна (Һәмән) и его жена Шагарбану- общие предки коренного населения д. Смакай (нынешнего посёлка Смакай): Гумеровых, Газизовых, Рахматуллиных, Файзуллиных, Лутфуллиных, Ярмухаметовых и др. и части жителей д. Мырзаш Стерлитамакского района.

История 
Микрорайон основан как деревня Смакаево, первое упоминание которой произошло в 1795 году. Тогда в ней было 18 дворов и 85 жителей. 

По мнению некоторых жителей Смакаево,  Яр-Бишкадак (старое название Смаково) является родственной, что говорит о том, что возможно Смакаево произошло из рода Бишкадаковых во второй половине XVIII века. Этому есть документальное подтверждение. Оказывается в 1757 году из деревни Бишкадак в военном походе в Пруссию участвовал Кудаш Явгильдин. В списке "отставных урядников, писарей и казаков 7-го башкирского кантона за 1843 год" присутствовали жители деревни Смакаево с фамилией Кудашев. 

В 1940 году деревня вошла в состав города Ишимбая, став микрорайоном.

Население 
В 1816 году — 17 дворов и 129 чел., в 1834 — 34 и 199, в 1859 44 и 264, в 1920-ом 99 дворов и 508 чел. Скотоводство, пчеловодство, землепашество сохранилось до сих пор.

Известные уроженцы 
 Аксан Абдрахманович Хамидуллин — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Сахипова, Земфира Гизитдиновна (1940 г.р.)- советский, российский учёный- педагог, кандидат педагогических наук. Жила в Смакаево с 1940 года.

Образование 
 Школа № 14 (Ишимбай).

Транспорт 
 Городской автобусный маршрут № 3

Примечания

Литература 
 Анваров, Н. Будут смакаевцы с водой: прокладка водопровода в микрорайоне Смакаево /
 Анваров, Н. // Восход. — 2013. — 27 июня. — С.2.
 Бәширова, Фирҙәүес Тимербулат ҡыҙы. Беҙ — Смаҡай ейәндәре [Текст] /Туймазы : Туймазинский вестник, 2014.

Ссылки 
 Информация о микрорайоне
 Мастер-класс по гражданскому обществу
 

Городские части Ишимбая
Населённые пункты, вошедшие в состав Ишимбая
населённые пункты, упразднённые в 1940 году